Конова́лов, Алекса́ндр Никола́евич:
 Коновалов, Александр Николаевич (род. 1933) — российский нейрохирург, академик РАМН и РАН. Герой Труда Российской Федерации.
 Коновалов, Александр Николаевич (род. 1981) — петербургский предприниматель в сфере ресторанного бизнеса, лидер движения против QR-кодов.